Haplochthoniidae är en familj av kvalster. Haplochthoniidae ingår i överfamiljen Cosmochthonioidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Haplochthoniidae 15 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Haplochthoniidae